Mistrzostwa świata U-19 w piłce ręcznej mężczyzn – oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dziewiętnastu. Zawody odbywają się od 2005 roku w odstępach dwuletnich.

Turnieje

Tabela medalowa

Tabela wyników

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF